Hügler ist der Familienname folgender Personen:

 Elmar Hügler (1933–2021), deutscher Fernsehjournalist und Dokumentarfilmer
 Julius Hügler, österreichischer Kammerjuwelier
 Walter Hügler, deutscher Musiker, Hochschullehrer an der Musikhochschule Trossingen